

Onomastica
Etelberto – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Etelberto – principe del Kent e santo
Etelberto II dell'Anglia orientale – re dell'Anglia orientale e santo
Etelberto del Kent – re del Kent e santo
Etelberto del Wessex – re del Wessex